A Jánovce településnév jelentései:

Bércalja szlovákiai község szlovák neve a Bártfai járásban
Dunajánosháza szlovákiai község szlovák neve a Galántai járásban
Szepesjánosfalva (Jánóc) szlovákiai község szlovák neve a Poprádi járásban